PLN har flera betydelser: 

 Valutakoden ISO 4217 för Złoty, Polen  
 Det costaricanska partiet Partido Liberación Nacional